Бретт () — английская фамилия, также топони:

Фамилия

Б 
  (1942—2012) — британский общественный и политический деятель, генеральный секретарь Института профессионалов, менеджеров и специалистов (1989—1999).
  (род. 1950) — канадский журналист и писатель, лауреат премий Треста писателей Канады за нехудожественное произведение (2009) и вклад в канадскую литературу (2016).

Г 
  (ок. 1587—1674) — английский политик, член Палаты общин (1640—1644).
  (ум. 1724) — британский военный и политик, член Палаты общин (1701—1708).
  (1843—1927) — новозеландский журналист и политик, мэр Окленда (1877—1878).

Д 
  (1809—1889) — новозеландский политик, член Законодательного совета (1871—1889).
  (1923—2010) — американский военный лётчик, командующий Объединёнными ВВС в Южной Европе и 16-й воздушной армией ВВС США в Европе (1977—1978), сын Джорджа Бретта.
  (1917—1982) — британский мотогонщик, чемпион Гран-при Швейцарии в категории 500 мм³ (1952).
 Бретт, Джереми (1933—1995) — английский актёр, прославившийся как исполнитель роли Шерлока Холмса.
  (род. 1996) — британская футболистка, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Челси» (2015).
  (ум. 1756) — ирландский католический священник, епископ Киллалы (1743—1748) и Элфина (1748—1756).
 Бретт, Джон (1831—1902) — английский художник, близкий движению прерафаэлитов.
  (1879—1955) — британский чиновник, и. о. главного комиссара Белуджистана (1932).
  (1886—1963) — американский военный лётчик, командующий Вооружёнными силами США в Австралии (1942), отец Девола Бретта.
  (род. 1953) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола, брат Кена Бретта.
  (1883—1977) — американская художница, чьи раоты входят в частности в собрание галереи «Тейт».
 Бретт, Дэвид — британский актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант.

К 
  (1948—2003) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола, брат Джорджа Бретта (род. 1953).

Л 
  (1911—1990) — британский и нигерийский юрист, судья Верховного суда Нигерии (1958).
  (1913—2004) — британский архитектор, президент Королевского института британских архитекторов (1965—1967).
  (ур. Люба Брайштайн; род. 1946) — австралийская писательница, лауреат премии Медичи за зарубежное произведение (2014).
  (род. 1979) — австралийская волейболистка, участница Олимпийских игр (2000).
  (1856—1927) — американский военный деятель, обладатель Медали Почёта (1880).
  (род. 1969) — британская телеактриса, лауреат Британской премии в области мыльных опер за лучшую пару (2015).
 Бретт, Луи — французский путешественник.

М 
 Бретт, Молли (1902—1990) — английская иллюстратор и автор детской литературы.

Н 
  (род. 1974) — британский игрок в боулз, чемпион мира в помещениях в одиночном разряде (2016), мужских (2014), смешанных (2017, 2020) и произвольных (2020) парах.

П 
  (1709—1781) — британский военный моряк, старший морской лорд Комитета Адмиралтейства (1766—1770).

Р 
 Бретт, Регина (род. 1956) — американская писательница и журналистка.
  (1852—1930) — британский историк и политик, член Палаты общин (1880—1885).
  (1851—1929) — канадский врач и политик, лейтенант-губернатор Альберты (1915—1925).
  (род. 1979) — британская пловчиха, чемпионка Великобритании в плавании на 50 м баттерфляем (2001—2003, 2005—2006), на 50 (1996) и 100 м (2001, 2006) вольным стилем.

С 
  (род. 1945) — британский писатель, президент Детективного клуба (2000—2015), лауреат Премии Агаты за вклад в детективную литературу (2012).
  (род. 1974) — ирландская журналистка, лауреат Ирландской радиопремии ведущему новостей (2013).
  (род. 1985) — новозеландский регбист, чемпион турнира «Супер 14» в составе клуба «Крусейдерс» (2006, 2008).

У 
  (1815—1899) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1866—1868), магистр свитков Апелляционного суда Англии и Уэльса (1883—1897).
  (1846—1918) — американский библиотекарь, президент Американской библиотечной ассоциации (1896—1897)

Ф 
  (1871—1960) — американский юрист и педагог, президент Ратгерского университета (1930—1931).
 Бретт, Фрэнк (1899—1988) — английский футболист.
  (1884—1954) — британский писатель, лауреат Мемориальной премии Джеймса Тейта Блэка (1927).

Х 
 Бретт Халлидей (1904—1977) — американский писатель.

Ч 
  (ок. 1715—1799) — британский военный моряк, член Палаты общин (1768—1780, 1782—1790), морской лорд Комитета Адмиралтейства (1782—1788).

Топоним 
 Бретт — гора на западе Канады (Альберта).

См. также 
 Брет
 Бретон

Примечания